Trofej Arta Rossa godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „bodovno najučinkovitijem igraču regularne sezone”, tj. onome tko ubilježi najviše golova i asistencija. Za razliku od Richardova trofeja (nagrade najboljem strijelcu), dobitnik „Rossa” mora biti samo jedan. Odlučujući kriteriji u slučaju istog broja bodova dvaju ili više igrača jesu:
 više postignutih pogodaka,
 manje odigranih utakmica,
 ranije postignut prvi pogodak u sezoni.

Arthur Ross igrao je na položaju braniča u NHA-u, ligaškom „pretku” NHL-a, kratko sudio utakmice, a zatim uspješno trenirao bostonske „Medvjede”. Primljen je u Dvoranu slavnih 1949. godine u kategoriji igrača, a u hokeju ostaje do 1954.

Povijest

Art Ross pridonosio je cjelokupnoj igri: osim obnašanja doslovno svih dužnosti na klizalištu i izvan njega, unaprijedio je konstrukcije gola i pločice. Donirao je pehar upravi NHL-a 1947. godine, a liga pokreće novu nagradu i daje joj njegovo ime. Tim potezom pokrenuta je tradicija nazivanja novih trofeja po zaslužnicima iz razdoblja Izvorne šestorke. Prvi dobitnik bio je Elmer Lach iz momčadi Montréala u sezoni 1947./48.

Popis najučinkovitijih igrača (1918. — 1947.)

Popis dobitnika (1948. — )

Sezona 2004./05. otkazana je u potpunosti, a 1994./95. i 2012./13. skraćene na 48 utakmica.

Znamenitosti

 U tri navrata došlo je do izjednačenja na vrhu poretka:
— 1961./62.: Bobby Hull i Andy Bathgate imali su po 84 boda, ali Hull je zabio 50 pogodaka naspram Bathgateovih 28.
— 1979./80.: Marcel Dionne i Wayne Gretzky završili su na 137 bodova, ali Dionne je zabio dva pogotka više (53 : 51).
— 1994./95.: Jaromír Jágr i Eric Lindros završili su krnju regularnu sezonu od 48 utakmica na 70 bodova, no Jagr je postigao tri pogotka više (32 : 29).

Izvori

 NHL